Николай Артёмов:
 Артёмов, Николай Александрович (род. 1950) — протоиерей Русской православной церкви заграницей, секретарь Германской епархии РПЦЗ.
 Артёмов, Николай Иванович (1915—1962) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Артёмов, Николай Михайлович (1908—2005) — советский и российский физиолог.
 Артёмов, Николай Михайлович (род. 1958) — российский правовед. См. также